Hundred puede referirse a:
 Hundred (división), una subdivisión geográfica.
 Hundred (Virginia Occidental), pueblo estadounidense, en el condado de Wetzel, Virginia Occidental.
 Hundred (novela ligera).